Prairieville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Prairieville (Alabama), im Hale County
 Prairieville (Illinois)
 Prairieville (Louisiana), im Ascension Parish
 Prairieville (Michigan)
 Prairieville (Minnesota)
 Prairieville (Texas)
 Prairieville (Wisconsin), ehemaliger Name von Waukesha

Siehe auch:
 Prairieville Township